Вознесе́нский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

Россия

Бурятия 
 Вознесенский собор в Новоселенгинске.

Краснодарский край 
 Вознесенский собор в Геленджике.

Липецкая область 
 Вознесенский собор в Ельце.
 Вознесенский собор в Липецке (утрачен).

Республика Марий Эл 
 Вознесенский собор в Йошкар-Оле.

Москва 
 Вознесенский собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле (разрушен в 1929 году).

Нижегородская область 
 Вознесенский собор в Семёнове.

Новосибирская область 
 Вознесенский собор в Новосибирске.

Пензенская область 
 Вознесенский собор в Кузнецке.

Псковская область 
 Вознесенский собор в Великих Луках.

Ростовская область 
 Вознесенский собор в Новочеркасске.

Самарская область 
 Вознесенский собор в Самаре.

Северная Осетия-Алания 
 Вознесенский собор в Алагире.

Татарстан 
 Вознесенский собор в Набережных Челнах.

Тверская область 
 Вознесенский собор Оршина монастыря.
 Вознесенский собор в Твери.
 Вознесенский собор в Осташкове.

Ульяновская область 
 Спасо-Вознесенский собор в Ульяновске.
 Вознесенский собор в Ульяновске (утрачен).

Челябинская область 
 Вознесенский собор в Магнитогорске.

Казахстан 
 Вознесенский собор в Алма-Ате.

ЛНР 
 Вознесенский собор в Александровске.

Украина 
 Вознесенский собор в Переяславе.
 Вознесенский собор в Изюме.

Греция 
 Вознесенский собор в Эсфигмене.

Румыния 
 Вознесенский собор в Тыргу-Муреше.
 Собор Вознесения Господня в Сату-Маре.

Сербия 
 Вознесенский собор во Вршаце.

См. также 
 Храм Вознесения Господня
 Вознесенский монастырь